Lêmingue — pequeno roedor encontrado geralmente no bioma ártico da tundra
Lemmings (jogo eletrônico) — jogo eletrônico britânico
Eric Lemming (1880–1930) — atleta olímpico sueco

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de música